Gaß ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Gaß (* 1980), deutsche Radsportlerin 
 Erasmus Gaß (* 1971), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Georg Gaß (1878–1944), österreichischer Tierarzt, Publizist, Belletrist und Politiker
 Gerald Gaß (* 1963), deutscher Ökonom und Soziologe, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft
 Joachim Christian Gaß (1766–1831), deutscher evangelischer Theologe  
 Karl Ludwig Gaß (1804–1863), badischer Oberamtmann
 Lisa Violetta Gaß (* 1984), deutsche Filmregisseurin
 Nabo Gaß (* 1954), deutscher Maler und Glaskünstler
 Wilhelm Gaß (1813–1889), deutscher evangelischer Theologe, Philosoph und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Gass
 Gas (Begriffsklärung)
 Gaaß